Aleksandr Korobow (kaz. Александр Коробов, ur. 1 kwietnia 1978 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski. Olimpijczyk (2002), uczestnik mistrzostw świata (1997) oraz mistrzostw świata w lotach (1996 i 1998). 

W kadrze kazachskiej zadebiutował w 1996. W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił 2 marca 1998 w Vikersund i zajął 58. miejsce.

W 2001 wraz z Maksimem Połuninem, Pawłem Gajdukiem i Stanisławem Filimonowem zajął dziewiąte miejsce w drużynowym konkursie Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 w Lahti.

W 2002 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City i zajął 48. miejsce w konkursie na skoczni normalnej oraz 13. w rywalizacji drużynowej na skoczni dużej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Korobowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Korobowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty A. Korobow na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Urodzeni w 1978
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Ałmaty